Sciabolatore - chi pratica lo sport della sciabola
Sciabolatore - nome comune del campylopterus, un genere di uccelli